Szulborze Wielkie peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
  La gmina de Szulborze Wielkie est une gmina dans la powiat d'Ostrów Mazowiecka dans la Voïvodie de Mazovie 
 Szulborze Wielkie, village et chef-lieu de la gmina du même nom